Al-Mansur () ist der Thronname mehrerer islamischer Herrscher:
 Abu Dschafar Al-Mansūr (Abbaside), Kalif der Abbasiden (754–775)
 Abū Ṣalīḥ Manṣūr ibn Isḥāq (9./10. Jh.), Herrscher über Rey und Gönner von Rhazes
 Ismail al-Mansur, Kalif der Fatimiden (946–953)
 Abi Amir al-Mansur/Almansor, Regent im Kalifat von Córdoba (978–1002)
 al-Mansur ibn Ziri, Herrscher der Ziriden (984–995)
 al-Aziz al-Mansur, Herrscher der Hammadiden (1104–1121)
 Abū Yūsuf Yaʿqūb al-Mansūr († 1199), Kalif der Almohaden (1184–1199)
 al-Mansur (Ayyubide), Herrscher der Ayyubiden (1198–1201)
 al-Mansur Muhammad II., Sultan der Mamluken in Ägypten (1361–1363)
 al-Mansur Ali II. (1377–1382), von 1377 bis zu seinem Tod 1382 Sultan der Mamluken in Ägypten
 Ahmad al-Mansur, Sultan der Saadier (1578–1603)
 Al-Mansur Uthman, Sultan der Mamluken in Ägypten

Sonstiges
 al-Mansur (Bagdad), Stadtteil der irakischen Hauptstadt
 al-Mansur (Schiff), eine gesunkene Mega-Yacht von Saddam Hussein

Siehe auch
 Almansor (Begriffsklärung)
 Almanzor